Qeqertaaroq bezeichnet:
 Qeqertaaroq (Insel, Aasiaat), Insel im Distrikt Aasiaat, Grönland
 Qeqertaaroq (Insel, Ilulissat) (auch Qeqertarooq), Insel im Distrikt Ilulissat, Grönland
 Qeqertaaroq (Insel, Kangaatsiaq), Insel im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland